Asper (lat. rau, streng, holperig, uneben) bezeichnet:

 ältere Bezeichnung der kleinsten osmanischen Währungsstufe vor der Währungsreform 1934 (1 Türkisches Pfund = 100 Piaster, 1 Piaster = 40 Para, 1 Para = 3 Asper), siehe Akçe
 Maßeinheit der psychoakustischen Rauhigkeit, siehe Rauhigkeit (Akustik)#asper
 Asper (Missouri), Ort im Carroll County
 Ernst Asper, ehemaliger Schweizer Automobilhersteller

Asper ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Asper, US-amerikanischer Schauspieler
 Ferdinand Asper (1895–1950), deutscher Schauspieler 

 Hans Asper (1499–1571), Schweizer Maler
 Hans Konrad Asper (1588–1666), Bildhauer und Münchner Hofbaumeister
 Izzy Asper (1932–2003), kanadischer Unternehmer und Politiker
 Joel Funk Asper (1822–1872), US-amerikanischer Politiker
 Marcus Pompeius Asper, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Markus Asper (* 1968), deutscher Altphilologe
 Mattias Asper (* 1974), schwedischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Aspern